Бю́ггвир () — в скандинавской мифологии слуга бога Фрейра, персонификация ячменя.

Этимология 
Byggvir происходит от древнескандинавского bygg («ячмень») и может переводиться как «демон ячменя». В другом значении byggvir — это «житель» (от , «поселяться»).

Бюггвир в древнескандинавских источниках 

Бюггвир упоминается в тексте «Старшей Эдды» («Перебранка Локи», предисловие и строфы 43-46), где он называется в числе присутствующих на пиру богов. Бюггвир, вступившись за Фрейра, пригрозил оскорбившему его Локи, после чего произошел следующий обмен репликами:«Локи [сказал:]
44«Что там за мелочь
виляет хвостом,
пресмыкаясь пред сильными?
Вечно подачек
ты просишь у Фрейра,
за жерновом ноя».
[Бюггвир сказал:]
45«Бюггвир зовусь,
меж людей и богов
быстрым прослыл я;
почётно сидеть мне
с сынами Хрофта
на пиршестве пышном».
[Локи сказал:]
46«Ты, Бюггвир, молчи!
Не умел никогда ты
пищу подать;
не ты ль под столами
в соломе скрывался
при каждом сраженье!»

В других эддических текстах Бюггвир более не встречается.

Интерпретации и мнения 
Несмотря на его однократное упоминание в древнескандинавских источниках, в фигуре Бюггвира видят божество (или, по меньшей мере, полевого духа). Роль и значение Бюггвира подтверждаются приглашением его на пир богов, в котором он принимает участие. Возможно, что изначально он считался сверхъестественным существом, чья функция состояла в наблюдении за ростом ячменя. Если Бюггвир действительно является персонификацией ячменя (а в некоторых переводах имя Бюггвир даже заменяется словом «Ячмень»), он практически уникален в скандинавской мифологии, в которой подобные персонажи в целом не характерны. С другой стороны, упоминание Бюггвира только в тексте «Перебранки Локи» может указывать на то, что он является всего лишь выдумкой автора этого эддического текста.

В соответствии с другими мнениями Бюггвир являлся:
 покровителем посевов,
 ипостасью Фрейра,
 духом зерна,
 воплощением урожая, дающего необходимый для пира хмельной напиток,
 олицетворением мельничных отходов (мякины) — наряду с навозом (персонифицированным в Бейле) одного из двух элементов, использовавшихся в сельском хозяйстве для удобрения почвы и поэтому считавшихся преданными слугами бога плодородия Фрейра.

В паре Бюггвир-Бейла видели:
 два ложных солнца, прислуживающих Фрейру как солнечному божеству,
 дуновения лета, слегка сгибающие ветки и стебельки,
 воздушных эльбов, олицетворяющих качание волн при тихой погоде,
 мирных крестьян из окружения бога земледелия Фрейра.

От Бюггвира проводили лингвистические и мифологические параллели к римскому богу — смотрителю запасов зерна Консу, финскому богу полей и посевов Пекко (), персонажу англосаксонской мифологии Беову (), связанного с ячменём и сельским хозяйством в целом, известному в английском фольклоре Джону Ячменное Зерно, а также к герою Толкина Барлиману Баттербуру ().

Различные предположения высказаны и в отношении того, к какому классу мифологических персонажей следует отнести Бюггвира: признать его божественным или полубожественным существом, либо земным человеком. Однако в любом случае он может быть включён в группу персонажей эддических мифов, личная индивидуальность которых ограничивается собственными именами и их отношением к другому персонажу (в данном случае Фрейру).

Французский лингвист, мифолог и филолог Жорж Дюмезиль, посвятивший Бюггвиру и его жене Бейле отдельную работу, пришёл к выводу, что образ Бюггвира является не более чем персонификацией ячменя, искусственно введённой автором «Перебранки Локи» и не имеющей под собою какой-либо мифологической или религиозной основы.

В неоязыческом движении Асатру считается, что Бюггвир распределяет муку с волшебной мельницы Гротти.

Примечания 

Германо-скандинавская мифология